La palabra Stay Behind puede referirse a varias cosas diferentes:

 al concepto militar definido en Español como Operaciones tras las líneas enemigas; 

 a la organización conocida como Red Stay Behind; o

 a cualquier organización diseñada para operar tras las líneas enemigas o como si lo estuviese, ver categoría Organizaciones Stay-behind.